Ans Willemse-van der Ploeg (1936),  een Nederlands CDA politicus
Brecht Willemse (1897-1984), een Nederlandse onderwijzeres, communistisch politicus en verzetsstrijder tijdens WOII
Henk Willemse (1915-1980), een Nederlands kunstenaar
Ingrid Willemse (1968), een Nederlandse actrice, scenarist en presentatrice
Janneke Willemse (1975), een Nederlandse televisiepresentatrice
Joannes Cornelis Willemse (1800-1872), een Nederlands politicus
Laurien Willemse (1962),  een Nederlands voormalig hockeyster
Paulette Willemse (1961), een Nederlandse zangeres en kleinkunstenares
Robert Willemse (1984), een voormalig Nederlands profvoetballer
Toon Willemse (1951), een Nederlands voormalig voetballer